Bruant ist der Name von:

 Aristide Bruant (1851–1925), französischer Kabarettsänger, Schriftsteller, Komödiant und Nachtklubbesitzer
 Libéral Bruant (1635–1697), französischer Architekt
 Bruant (Côte-d'Or), ehemalige Gemeinde in Frankreich, heute ein Teil von Détain-et-Bruant im Arrondissement Beaune

siehe auch:
 Bryant